Alessandro Rossi (1819-1898) – imprenditore italiano, proprietario della Lanerossi
 Alessandro Rossi (1921-2010) – imprenditore italiano, fondatore della Rivarossi
 Alessandro Rossi (1955) – doppiatore, direttore del doppiaggio, dialoghista e attore italiano
 Alessandro Rossi (1967) – politico sammarinese
 Alessandro Rossi (1970) – regista italiano
 Alessandro Rossi (1997) – calciatore italiano